Let Go může znamenat:

 Let Go (album, Avril Lavigne), 2002
 Let Go (album, Bonnie Pink), 2000
 Let Go (skupina), americká rocková skupina